Студио за документален театър VOX POPULI е независима театрална компания - пионер в продуцирането и създаването на вербатим театър в България. Сдружението е основано през 2012 от режисьора и театрален активист Неда Соколовска. В репертоара на компанията има повече от 20 спектакъла  Всички те са изградени от реални интервюта, които дават на публиката непосредствен достъп до теми от социалнaта действителност.

Принципът, на който се изгражда драматургичният текст на всички спектакли е антропологичен. Екипът провежда теренни проучвания и влиза в непосредствената среда на хората, свързани с темата на отделния проект. Записват се техните анонимни истории, след което дословно се предават от актьорите пред публика. Това се осъществява чрез т.нар вербатим техника  – артистите са със слушалки и в реално време слушат и изговарят думите на записаните гласове.